Келтегей — топоним в России.

 Келтегей — покинутое поселение, Республика Саха (Якутия), Верхоянский район. Координаты N67.414765 E135.594664
 Келтегей — озеро, на правом берегу р. Марха, Республика Саха (Якутия), координаты 64°22’с. ш. 116°57’в. д.
 Келтегей — озеро, южнее оз. Багылла, Республика Саха (Якутия), координаты 68°07’с. ш. 156°08’в. д.

Примечания